Pygidicranoidea är en överfamilj av tvestjärtar. Pygidicranoidea ingår i ordningen tvestjärtar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Pygidicranoidea 21 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvestjärtar
Pygidicranoidea